Ozora är en ort i Ungern.   Den ligger i provinsen Tolna, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Budapest. Ozora ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ozora är huvudsakligen platt. Ozora ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Ozora. Runt Ozora är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tamási,  km sydväst om Ozora. Trakten runt Ozora består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Tolna